Damnjanović ist der Familienname folgender Personen:

 Jovana Damnjanović (* 1994), serbische Fußballspielerin
 Radomir Damnjanović (* 1936), jugoslawischer Maler und Performance-Künstler
 Sanja Damnjanović (* 1987), serbische Handballspielerin